Solbergasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Solbergasjön, Västergötland, sjö i Ulricehamns kommun,  (2,6 ha)
Solbergasjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (8,57 ha)
Solbergasjön (Torsåkers socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (12,7 ha)
Solbergasjön (Västra Vingåkers socken, Södermanland), sjö i Vingåkers kommun,  (32,8 ha)
Solbergasjön, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (11,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn